Эльда:

 Эльда — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Эльда Грин — армянская писательница, психолог, доктор психологических наук, профессор.